5 osób o tym samym imieniu i nazwisku: 
 Robert Foster Bennett – polityk amerykański
 Robert Russell Bennett – kompozytor amerykański
 Robert Bennett – lekkoatleta amerykański, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w roku 1948
 Robert Bennett – pływak amerykański, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w roku 1960
 Robert Bennett – angielski geograf ekonomiczny, profesor Uniwersytetu Cambridge